Румиколька, Rumicolca — древние ворота на востоке долины Куско в Перу, в 31 км к юго-востоку от современного г. Куско, невдалеке от другого древнего памятника, Пикильякта, у шоссе Куско-Пуно.

Сооружения предположительно относятся к цивилизации Тиуанако-Уари. В годы империи Инков крепость была дополнительно облицована обработанными камнями.

На некоторых камнях с внутренней стороны имеются загадочные отверстия, которые также встречаются в Писаке и ряде других памятников империи инков. На стенах имеются лестницы.

См. также 
 Сечин (Перу)
 Чавинская культура
 Мочика
 Тиауанако
 Наска (археологическая культура)
 Куско
 Чимор
 Империя инков

Ссылки 

Города инков